Cotoroaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotoroaia (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Cotoroaia (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți